Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Budaj – polski lekarz
 Peter Budaj – słowacki hokeista, olimpijczyk